Авіакомпанії Алжиру — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Алжирі. У списку авіакомпаній Алжиру наведено діючі та колишні авіакомпанії, що зареєстровані.

Діючі авіакомпанії

Колишні авіакомпанії 

Список авіакомпаній Алжиру, які припинили роботу:

Див. також 
 Аеропорти Алжиру

Примітки

Посилання